Vivero peut faire référence à :
 Vivier en espagnol ;

Patronyme 

 Alonso Pérez de Vivero, noble espagnol, soldat et homme politique ;
 Rodrigo de Vivero y Aberrucia, officier colonial espagnol de Nouvelle-Espagne ;
 Xavier Abril Vivero (1905-1990), un poète et essayiste péruvien.

Toponyme 

 Vivero, nom espagnol de Viveiro, une commune d'Espagne, située dans la province de Lugo (Galice).

Titre 

 The Vivero Letter, un film américain réalisé par H. Gordon Boos, sorti en 1999.

Voir aussi 
 

Patronyme hispanique